Day of the Dead (engl. für "Tag der Toten") ist der Titel bzw. Originaltitel folgender Spielfilme:
Zombie 2 (US-amerikanischer Horrorfilm von 1985)
Day of the Dead (2008) (ein von Zombie 2 inspirierter US-amerikanischer Horrorfilm von 2008)
Candyman 3 – Der Tag der Toten (US-amerikanischer Horrorfilm von 1999, Originaltitel Candyman 3: Day of the Dead)
 Day of the Dead: Contagium (US-amerikanischer Horrorfilm von 2005)
 Day of the Dead: Bloodline (US-amerikanischer Horrorfilm von 2018)